Харито́ненко — поширене українське прізвище. Походить від імені Харитон.

Харитоненки — династія цукрозаводчиків.

Відомі носії прізвища 
 Харитоненко Герасим Омелянович (1781—1849) — голова українського роду Харитоненків, батько цукрозаводчика Івана Герасимовича Харитоненка.
 Харитоненко Іван Герасимович (1822—1889) — український землевласник, промисловець-цукрозаводчик, філантроп і меценат.
 Харитоненко Іван Павлович (1893—1927) — цукрозаводчик, фабрикант, підприємець. Син Павла Івановича Харитоненка.
 Харитоненко Микола Аркадійович (1897—1956) — український військовий та громадський діяч.
 Харитоненко Павло Іванович (1852—1914) — український промисловець і підприємець.